Zlarin kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otok Zlarin, ö, Šibenik-Knins län, 
 Zlarin (ort i Kroatien), Šibenik-Knins län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar